Distúrbio é uma alteração negativa no funcionamento de qualquer sistema.  A palavra é usada em diferentes contextos:

Distúrbio, no sentido de motim
Distúrbio (ecologia)
Distúrbio alimentar
Distúrbio de atraso crónico
Distúrbio bipolar
Distúrbio da circulação
Distúrbio do colapso das colônias (abelhas)
Distúrbio comportamental do sono REM
Distúrbios de conduta
Distúrbio do déficit de atenção
Distúrbio de dupla personalidade
Distúrbios endócrinos
Distúrbio da fala
Distúrbio genético
Distúrbios do humor
Distúrbio mental
Distúrbio neurológico
Distúrbio neurovegetativo
Distúrbio obsessivo compulsivo
Distúrbio psicológico
Distúrbio psicótico
Distúrbios do sono
Distúrbio de ansiedade generalizada
Distúrbios de personalidade
Distúrbio misto do equilíbrio ácido-básico

Desambiguação